Heteromorpha abyssinica är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Hochstetter. Heteromorpha abyssinica ingår i släktet Heteromorpha och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
abyssinica